Xian de Gonggar, un district administratif de la région autonome du Tibet en Chine.
 Gongkar Chöde, un monastère bouddhique dans le comté de Gonggar.
 Dzong de Gongkar, un fort dans le comté de Gonggar.
L'Aéroport de Lhassa Gonggar.